

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Frana“ beginnt.

Frana 



 Frana, mittelalterlicher Buchmaler in Prag
 Frana, Javier (* 1966), argentinischer Tennisspieler

Franas 
 Franaszek, Andrzej (* 1971), polnischer Literaturwissenschaftler, Literaturkritiker und Publizist
 Franaszek, Peter, US-amerikanischer Informatiker